een autoweg:
in Duitsland, zie Bundesstraße 7
op Jamaica, zie B7 (Jamaica)
in Luxemburg, zie B7 (Luxemburg)
 Dieselolie met 7% biodiesel